Ньютаун:

Топонимы 
 Ньютаун — город в округе Фэрфилд, штат Коннектикут, США.
 Ньютаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер)
 Ньютаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер).
 Ньютаун — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).
  — город в Центральном Уэльсе. Самый большой населённый пункт округа Поуис.
  — район городской территории Сидней, Австралия.
  — тауншип в штате Нью-Джерси, США.

Прочее 
 Ньютаун — валлийский футбольный клуб, представляющий одноимённый город.

См. также 
 Новый город
 Ньютон